Амфиполска епархия може да се отнася за:

 Амфиполска епархия, бивша епархия, понастоящем титулярна митрополия на Вселенската патриаршия;
 Амфиполска епархия, бивша епархия, понастоящем титулярна епископия на Атиохийската патриаршия;
 Амфиполска епархия, титулярна епископия на Римокатолическата църква.